L'edizione 1957-58 della Primeira Divisão vide la vittoria finale dello Sporting.

Capocannoniere del torneo fu Arsénio Duarte (GD CUF), con 23 reti.

Classifica finale

Verdetti 
  Sporting CP campione di Portogallo 1957-58 e qualificato in Coppa dei Campioni 1958-1959.
  Salgueiros e Oriental retrocesse in Segunda Divisão.

Record 
 Maggior numero di vittorie:  (21)
 Minor numero di sconfitte:  (2)
 Miglior attacco:  (79 gol segnati)
 Miglior difesa:  (21 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  (+51)
 Maggior numero di pareggi:  (7)
 Minor numero di pareggi:  (1)
 Minor numero di vittorie:  (4)
 Maggior numero di sconfitte: ,  (17)
 Peggior attacco:  (21 gol segnati)
 Peggior difesa:  (68 gol subiti)
 Peggior differenza reti:  (-47)

Risultati

Voci correlate 
Taça de Portugal 1957-1958

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1957
Calcio nel 1958
Campionato portoghese di calcio